Enskede gård (metrostation) - metrostation in onderstaande wijk
 Enskede gård (wijk) - wijk van Stockholm